Palazzo San Giorgio è il nome di palazzi che portano lo stesso nome e sono presenti in differenti città:

 Palazzo San Giorgio – palazzo municipale della città di Campobasso
 Palazzo San Giorgio – antico palazzo del Banco di San Giorgio a Genova
 Palazzo San Giorgio – palazzo della città di La Spezia
 Palazzo San Giorgio – Palazzo Municipale della città di Reggio Calabria
 Palazzo San Giorgio – antico palazzo della città di Trani